Маранчон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина-Альто-Тахо. Население — 265 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 103 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del municipio
 Web de la Asociación de Vecinos y Amigos de Clares

Муниципалитеты Гвадалахары